Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones (1460-1531), II duc d'Alba
 Fadrique Álvarez de Toledo Osorio (1510-1569), III marquès de Villafranca
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán (1537-1583), IV duc d'Alba
 Fadrique Álvarez de Toledo y Mendoza (1580-1634), I marquès de Villanueva de Valdueza, capità general de l'armada de la Mar Oceà
 Fadrique de Toledo Osorio y Ponce de León (1635-1705), VII marquès de Villafranca, virrei de Sicília, capità general de la Mar
 José Fadrique de Toledo Osorio (1658-1728), VIII marquès de Villafranca
 Fadrique Vicente de Toledo Osorio (1686-1756), IX marquès de Villafranca
 Fadrique Álvarez de Toledo y Palafox (1799-1816), X duc de Fernandina